Spark Unlimited — студия-разработчик компьютерных игр, основанная в 2002 году, находится в Калифорнии, США. Была закрыта в мае 2015.

Закрытие студии 

4 мая 2015 года все сотрудиники студии были уволены а имущество стали продавать на сайте cmaauctions.com. Официально студия объявила о закрытии и своем уходе из игровой индустрии.

Всего Spark Unlimited создали 5 игр.

Игры 
 Call of Duty: Finest Hour — (GameCube, PlayStation 2, Xbox) (2004)
 Turning Point: Fall of Liberty — (ПК, PlayStation 3, Xbox 360) (2008)
 Legendary — (ПК, PlayStation 3, Xbox 360) (2008)
 Lost Planet 3 — (ПК, PlayStation 3, Xbox 360) (2013)
 Yaiba: Ninja Gaiden Z — (ПК, PlayStation 3, Xbox 360) (2014)

Примечания

Ссылки 
 sparkunlimited.com
 Spark Unlimited разрабатывает популярную игру
 Немного об Lost Planet 3
 Игра, которую выпустит Spark Unlimited
 Lost Planet 3: первый эксклюзив

Производители компьютерных игр США
Компании, основанные в 2002 году
Компании, упразднённые в 2015 году
Появились в 2002 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту